Цю (仇) — китайская фамилия (клан). В «Байцзясин» 242-я. Относится к достаточно редким. Иероглиф 仇 в составе китайских имен читается как Цю (пиньинь: qiú; чжуинь: ㄑㄧㄡˊ), а не по своему основному чтению Чоу (chóu).

Происхождение 
Существуют три версии происхождения данной фамилии:

 От имени одного из чжухоу Цзю Уши (九吾氏), который в эпоху Шан основал государство Цзю (九). Шанский правитель Чжоу-ван (纣王), отличавшийся крайней жестокостью, убивает Цзю-хоу, после чего многие жители государства Цзю, бежав со своих земель, меняют свои фамилии Цзю (九) на Цю (仇).
 От имени сановника царства Сун — Цю Му (仇牧)
 От имени Хоу Лоци (侯洛齐), который будучи усыновленным родом Цю, поменял свою фамилию Хоу на Цю.

Знаменитые китайцы по фамилии Цю 
 Цю Чуцзи 丘处机 (даосское имя Чан Чунь кит. 長春 — «вечная весна») (1148 — 23 июля 1227) — даосский монах школы Цюаньчжэнь, основатель ордена Лунмэнь (Драконьи Ворота, кит. 龙门派), самый знаменитый из семи учеников Ван Чунъяна, или «семи бессмертных». Прославился путешествием ко двору Чингис-хана и описанием этого путешествия. (丘 — курган).
 Цю Цзин 仇景: странствующий рыцарь в эпоху Хань
 Цю Юань 仇远: поэт в эпоху Юань
 Цю Ин 仇英: художник в эпоху Мин
 Цю Чжаоао 仇兆鳌: писатель в эпоху Цин
 Цю Хунмэй 邱梅 : двукратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике (2006, 2007).

См. также 
 Сто фамилий

Примечания